Aeroporto di Atene-Eleftherios Venizelos – aperto nel 2001
 Aeroporto di Atene-Ellinikon – chiuso nel 2001
 Aeroporto di Atene-Tatoi – base militare